Sikiiyana (volk), een inheems volk in Suriname, Brazilië en Venezuela
 Sikiiyana (taal), de taal van bovenstaand volk